Ричард Форд може да се отнася за:

 Ричард Форд – американски писател, р.1944 г., автор на съвременни романи, носител на „Пулицър“
 Ричард Форд – английски писател, р.1974 г., автор на научна фантастика и фентъзи